Рогожник — топоним и фамилия.

Населённые пункты 
 Рогожник — село и община в Братиславском крае Словакии.
 Рогожник — село и община в Прешовском крае Словакии.

Фамилия 
 Рогожник, Александр Николаевич (род. 1976) — белорусский государственный и хозяйственный деятель.